Симон Геворкович Мартиросян (; род. 17 февраля 1997, Айкашен, Армения) — армянский тяжелоатлет, двукратный чемпион Европы (2017, 2019), двукратный чемпион мира (2018, 2019), двукратный призёр Олимпийских игр (2016, 2020). Заслуженный мастер спорта Армении (2017).

Биография 
Симон Мартиросян родился 17 февраля 1997 года в селе Айкашен Армавирской области Армении. Начал заниматься тяжёлой атлетикой в возрасте 12 лет под руководством Ашота Пилосяна.

В 2012 году на молодёжном чемпионате Европы стал третьим в категории до 94 кг. В 2013 году выиграл золото молодёжного чемпионата мира и юношеского чемпионата Европы до 17 лет.

В 2014 году на вторых летних юношеских Олимпийских играх в Нанкине в категории свыше 85 кг одержал победу с результатом 391 кг (170 кг + 221 кг).

В 2016 году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро уступил лишь узбекскому атлету Руслану Нурудинову и завоевал серебро.

В ноябре 2018 года на чемпионате мира в Ашхабаде выступал в весовой категории до 109 кг и завоевал золотую медаль, установив новые мировые рекорды в толчке (240 кг) и сумме двоеборья (435 кг).

В апреле 2019 года на чемпионате Европы в Батуми с суммой 427 кг стал двукратным чемпионом Европы. В сентябре того же года на чемпионате мира в Паттайе завоевал чемпионский титул в сумме двоеборья с результатом 429 кг. В рывке он завоевал малую золотую медаль с новым мировым рекордом (199 кг), в толчке также был первым (230 кг).

В апреле 2021 года на чемпионате Европы в Москве показал лучший результат в рывке, но не смог успешно выполнить ни одной попытки в толчке и не квалифицировался в сумме двоеборья. На Олимпийских играх в Токио выиграл соревнования в рывке с олимпийским рекордом, но неожиданно уступил в сумме двоеборья узбекскому атлету Акбару Джураеву и стал серебряным призёром. В декабре 2021 года на чемпионате мира в Ташкенте завоевал бронзу, проиграв Джураеву и Нурутдинову.

Спортивные результаты

Семья 
 Арсен Мартиросян (род. 1998) — брат, армянский тяжелоатлет, призёр чемпионатов Европы (2021, 2022).

Награды 
 Орден «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (20.11.2018).
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» 1 степени (7.09.2016).
 Медаль «За заслуги перед Отечеством» 2 степени (7.09.2017).

Примечания

Ссылки 
 Симон Мартиросян  на сайте IWF

Тяжелоатлеты Армении
Чемпионы мира по тяжёлой атлетике
Чемпионы Европы по тяжёлой атлетике
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Тяжелоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Чемпионы Универсиады по тяжёлой атлетике
Обладатели действующих мировых рекордов в тяжёлой атлетике
Заслуженные мастера спорта Армении